Le nom de Ridha Belhaj peut se référer à :

 Ridha Belhaj (1962-), ancien ministre délégué auprès du Premier ministre tunisien ;
 Ridha Belhaj, porte-parole du Hizb ut-Tahrir.